Burri est un patronyme issu du gallo-roman burrus, provenant probablement du latin burrius et signifiant cultivateur.

Patronyme 

 Alberto Burri (1915-1995), artiste plasticien italien ;
 Géraldine Burri (1967-), chanteuse suisse dont le nom d'artiste est Géraldine Olivier ;
 Julien Burri (1980-), écrivain et poète suisse ;
 Olivier Burri (1963-), pilote automobile suisse ;
 Pascal Burri (1965-), prêtre catholique suisse, ancien chapelain de la garde suisse pontificale ;
 René Burri (1933-2014), photographe suisse ;

Homonymie de patronyme